Un total de doce buques de la Royal Navy británica han recibido el nombre HMS Elizabeth. Otro buque, ha sido nombrado HMS Queen Elizabeth, otro más, estuvo planeado con el mismo nombre, y actualmente, hay uno más en construcción. Excepto el último, todos son en memoria de la reina Isabel I de Inglaterra, mientras que el último, es en honor a la reina Isabel II del Reino Unido:

HMS Elizabeth 
 , también conocido como Great Elizabeth, fue un buque mercante que tenía como nombre Salvator, fue adquirido en 1514 y naufragó al año siguiente.
 HMS Elizabeth fue un galeón de 56 cañones botado en 1559 con el nombre HMS Elizabeth Jonas. Fue reconstruido en 1598 y renombrado HMS Elizabeth. Fue vendido en 1618.
  fue un navío de 16 cañones en servicio entre 1577 y 1588.
  fue una fragata de 38 cañones botada en 1647. Participó en la segunda guerra anglo-holandesa. Fue quemado por los holandeses en 1667.
  fue una pequeña balandra adquirida por los Realistas en 1648. Desertó al bando de los Parlamentaristas en 1649 y fue vendido en 1653.
  fue un navío de línea botado en el año 1679. Fue reconstruido en 1704, y que fue capturado por los franceses al año siguiente.
  fue un navío de línea de 70 cañones botado en 1706. fue reconstruido en 1737, cuando pasó a portar 64 cañones, y fue desguazado en 1766.
  fue un navío de línea de 74 cañones botado de 1769. Sirvió durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y durante la Guerra contra la Francia Revolucionaria, y fue desguazado en 1797.
  fue un cañonero de 3 cañones adquirido en 1795 y que permaneció en servicio hasta 1801.
  fue un cúter de 10 cañones capturado a España en 1805. Fue echado a pique en 1807.
 fue una Goleta de 12 cañones capturada a Francia en 1806. Volcó en 1814.
  fue un navío de línea de 74 cañones botado en 1807. Participó en las Guerras Napoleónicas y fue desguazado en 1820.

HMS Queen Elizabeth 
En el siglo XX, el nombre cambió con la adición del prefijo Queen (reina). Hasta 2007, un solo buque de la Royal Navy, ha portado el nombre HMS Queen Elizabeth, aunque otro más, estuvo planeado.

  fue el líder de la clase de acorazados Queen Elizabeth, botado en 1913 y desguazado en 1948.
 HMS Queen Elizabeth debería haber sido el líder de la clase de portaaviones CVA-01, pero nunca llegaron a ser construidos.
  es el primer buque de la planeada clase Queen Elizabeth de portaaviones, actualmente en fase de diseño.

Véase también

Referencias 
 Buques de la Royal Navy, Registro completo de los buques de la Royal Navy. Edición revisada de 2006 de J. J.Colledge y Ben Warlow, publicado en Londres por la editorial Chatham. ISBN 978-1-86176-281-8. (En inglés)

Nombres de buques británicos